Целебесская шпорцевая кукушка () — вид птиц семейства кукушковых (Cuculidae). Выделяют два подвида. Распространены на острове Сулавеси и близлежащих островах.

Описание 
Целебесская шпорцевая кукушка — птица среднего размера, длиной от 42 до 51 см. У взрослых особей номинативного подвида верхняя часть головы сероватая. Остальная часть головы и мантия однотонного бежево-серого цвета с рыжевато-коричневыми стержнями перьев. Верхняя часть тела и крылья красновато-коричневые с лёгким пурпурным блеском. Нижняя сторона тела серовато-жёлто-коричневая, брюхо и нижняя часть хвоста светло-красновато-коричневые. Ступенчатый хвост красновато-коричневого цвета с пурпурным отливом. Клюв чёрный с рогово-коричневым или желтовато-белым кончиком. Молодые особи похожи на взрослых птиц. Окраска оперения у них светлее, верхняя часть головы менее серая, а хвостовые перья уже. Радужная оболочка у взрослых птиц красная, у молодых птиц — серая. У молодых птиц подклювье и кончик надклювья светлые. Подвид C. c. rufescens более рыжеватый и часто имеет чёрные усики.

Биология 
Целебесская шпорцевая кукушка обитает во влажных равнинных и горных тропических лесах, на опушках леса и в кустарниковых зарослях. Встречается на высоте до 1100 м над уровнем моря, ведёт преимущественно наземный образ жизни, но часто добывает пищу в подлеске и на деревьях. Питается насекомыми и другими беспозвоночными, а также плодами, в частности мускатными орехами.
Биология размножения практически не изучена. Моногамный вид. Гнездо напоминает голубиное, представляет собой неглубокую открытую чашу; сооружается из веток и размещается на кустарниках или деревьях.

Подвиды и распространение 
Выделяют два подвида:
 — север Сулавеси и остров Тогиан		
 — центр, юг и восток Сулавеси, острова Бутунг и Муна

Примечания

Литература

Ссылки 
Payne R. B. (2020). Bay Coucal (Centropus celebensis), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.baycou1.01
 Шпорцевые кукушки
Животные, описанные в 1830 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Индонезии